Un village est une « agglomération rurale caractérisée par un habitat plus ou moins concentré, possédant des services de première nécessité et offrant une forme de vie communautaire » ;

 Un Village de vacances est un hébergement touristique.

 Au Québec un Village-relais assure d'offrir des services et un accueil de qualité aux usagers de la route.

 En France, le village désigne :
 Village de neige et Station verte sont deux marques protégées auprès de l’institut national de la propriété industrielle.
 Village étape est un label attribué à des communes situées à proximité d'un grand axe routier.
 Villages et cités de caractère est un label officiel, délivré par le Comité départemental du tourisme.
 à Mayotte, un village est une subdivision d'une des 17 communes.

Subdivision territoriale 
 en Chine : village, une division territoriale de bas niveau ;
 aux États-Unis, un village correspond à divers types d'entités administrative, selon les lieux. Par ailleurs, Greenwich Village est parfois appelé « le Village » ;
 au Japon, le village est le plus petit type de municipalité ;
 au Rwanda, le village est la plus petite entité administrative ;
 à Taïwan, le village est une subdivision administrative de troisième niveau ;
 en Turquie : Village.

Fédération
 Fédération des Villages-relais du Québec
 Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige

Cinéma 

 Le Village, un film thriller fantastique américain de M. Night Shyamalan sorti en 2004 ;
 Le Village des ombres, un film français de Fouad Benhammou, sorti en 2010.

Musique 
 , studio d'enregistrement musical à Los Angeles

Audiolivre 
Le village, sur Audible dont le tournage est situé quelque part dans un village.

Télévision 

 Le « village » est le cadre à la fois idyllique et angoissant de la série télévisée britannique Le prisonnier.
 Un village français, série télévisée française qui retrace la vie au jour le jour d'un village français fictif, Villeneuve, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi